Патронат або патронаж — багатозначний термін, який використовується для опису різних, але близьких між собою явищ. Має історичне, загальне та спеціальні сучасні значення, головними з яких є:
 У Стародавньому Римі — влада, становище патрона, його заступництво.
 Взагалі заступництво з чийогось боку, покровительство, сприяння.
 перен., розм. Державний заклад для утримування сиріт.

Історичне значення (Давній Рим) 
Сам термін походить від латинського patronatus формальних стосунків між патронами і клієнтами.

Використання поняття в Україні 
Нове сімейне законодавство передбачає запровадження патронату над дітьми. Внесеними змінами у Сімейний кодекс України 2016 року визначено термін патронат над дитиною як «тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин».

Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом з батьками/законними представниками, надання їй та її сім'ї послуг, спрямованих на повернення у сім'ю відповідно до найкращих інтересів дитини. На передачу дитини в сім'ю патронатного вихователя потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку, коли може свідомо це висловити.

Термін перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя встановлюється органом опіки та піклування і не може перевищувати трьох місяців, проте може бути продовжений за рішенням органу опіки до 6 місяців.

Оплата послуг патронатного вихователя (грошове забезпечення в розмірі 5 прожиткових мінімумів) та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї (соціальна допомога в розмірі 2-х прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку) патронатного вихователя здійснюються за рахунок коштів державного бюджету (на час експерименту).

Договір про патронат може бути розірваний за згодою сторін або за рішенням суду в разі невиконання вихователем своїх обов'язків або якщо між ним та дитиною склалися стосунки, які перешкоджають виконанню обов'язків за договором.

Відмінність патронату від усиновлення 
 усиновлення, на відміну від патронату, відносять до підстав створення сім'ї;
 при усиновленні дитина приймається в сім'ю усиновлювача на правах доньки чи сина і поміж дитиною і усиновлювачем виникають відносини, що прирівнюються до батьківських. При патронаті батьківських прав не виникає, а дитина передається лише на тимчасове влаштування. На період перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя за нею зберігається право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, які вона мала до влаштування в сім'ю патронатного вихователя;
 підставою виникнення усиновлення, як правило, є рішення суду, а відносини між дитиною та патронатним вихователем виникають на підставі договору між останнім і органом опіки та піклування;
 патронат, на відміну від усиновлення, припиняється при досягненні дитиною повноліття;
 патронатний вихователь, на відміну від усиновлювача, отримує плату за виховання;
 між патронатним вихователем і дитиною не виникає аліментних зобов'язань, як це відбувається при усиновленні;
 патронат не є перешкодою для усиновлення дитини.

Відмінність патронату над дітьми від опіки та піклування 
 патронатний вихователь отримує, на відміну від опікуна (піклувальника), плату за виконання своїх зобов'язань;
 між дитиною і патронатним вихователем складаються тісніші зв'язки, ніж між дитиною і піклувальником чи опікуном;
 опікун — законний представник дитини у всіх правовідносинах, а патронатний вихователь — лише у сфері процесуальних відносин.

Примітки

Джерела 

 тлумачний словник сучасної української мови онлайн

Посилання 
 Патронат // 
Виховання